Tempeltey ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Tempeltey (1832–1919), deutscher Theaterdirektor, Schriftsteller und Politiker
 Julius Tempeltey (Friedrich Julius Tempeltey; 1802–1870), deutscher Maler und Lithograf